Kamulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kamulan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Kamulan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar